{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | ? — 26 октября 1986
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 55 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1985 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1986 — Джимми Уайт 
|-
| Финалист — Рекс Уильямс
|-
|}Гран-при 1986 (, также известен как Rothmans Grand Prix 1986 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Рединге, Англия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Рекса Уильямса со счётом 10:6.

 Результаты 1/16 финалаМатчи из 9 фреймов

 Стив Дэвис 5:1 Тони Драго 
 Терри Гриффитс 5:1 Джон Кэмпбелл 
 Рекс Уильямс 5:1 Марк Уайлдмэн 
 Алекс Хиггинс 5:2 Дэйв Мартин 
 Вилли Торн 5:2 Уоррен Кинг 
 Нил Фудс 5:0 Клифф Уилсон 
 Тони Мео 5:3 Джон Пэррот 
 Деннис Тейлор 5:3 Джон Вирго 

 Сильвиньо Франсиско 5:4 Уэйн Джонс 
 Стив Ньюбери 5:2 Джо О'Бои 
 Дуг Маунтджой 5:1 Джим Вич 
 Тони Ноулз 5:3 Питер Франсиско 
 Джимми Уайт 5:2 Джек Маклафлин 
 Майк Халлетт 5:2 Лес Додд 
 Стивен Хендри 5:2 Боб Шаперон 
 Пэдди Браун 5:0 Марк Беннетт

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1986 на Chris Turner's SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1986 год в снукере